Требјетице могу бити:

 Требјетице (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Требјетице (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република